Марица може да се отнася за:

 Марица – река в Южна България;
 „Марица“ – автомагистрала в Южна България;
 Марица – село в Софийска област;
 община Марица – община в област Пловдив;
 Марица – връх на остров Ливингстън, Антарктика;
 „Марица изток“ – промишлен комплекс в Южна България;
 „Марица“ – съвременен български вестник;
 „Марица“ – български вестник, излизал 1878 – 1885 г.;
 „Марица“ – стадион в Пловдив;
 ФК „Марица“ – футболен отбор в Пловдив;
 ВК „Марица“ – волейболен отбор в Пловдив;
 Марица, река в Егейска Македония, Гърция.